Городской маркетинг () – это стратегическое продвижение города или городского района с целью содействия его развитию. Используется для изменения внешнего восприятия города с целью поощрения развития туризма, увеличения въездной миграции, привлечения инвестиций. Важной специфической чертой городского маркетинга является создание новых достопримечательностей, зданий и сооружений. Развитие городов как востребованного продукта приводит к конкуренции между ними за инвестиции и государственное финансирование. Это часто выражается в попытках городов привлечь международные спортивные мероприятия, например, Олимпийские игры. Конкуренция между городами существует на региональном, национальном и международном уровнях; она является последствием глобализации.

Городской маркетинг, наряду с национальным брендингом, является составляющей маркетинга мест (()).

Методы городского маркетинга 
 Имиджевый маркетинг
 Маркетинг достопримечательностей
 Инфраструктурный маркетинг
 Маркетинг людей

Городской маркетинг в России 
Наиболее очевидным примером городского маркетинга на территории России является город Пермь, где был разработан логотип города и избрана стратегия развития города как культурной столицы, что привлекло к городу внимание не только российских СМИ, но и повысило известность города за рубежом.

Примечания

Ссылки 
Маркетинг города, муниципального образования

Литература 
 Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 6. — С. 69—75.
 Стась А. Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. — М.: Группа ИТД, 2009. — 208 с.

Маркетинг
Город